

Geografia

Austria 
 Dellach – comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Dellach am Wörthersee – frazione di Maria Wörth, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Dellach im Drautal – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)